Längbro kan avse:

Längbro socken – en socken i Närke ingick i Örebro härad
Längbro landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1936
Längbro församling – en församling i Örebro pastorat i Örebro kontrakt i Strängnäs stift
Längbro kyrka – en församlingskyrka i Längbro församling
 Längbro distrikt – ett distrikt i Örebro kommun och Örebro län 2016–
Längbrotorg – ett grönområde på Norr i Örebro